Primera División 2008/2009 – 78. edycja tych rozgrywek w historii. Brało w nich udział 20 drużyn. Pierwszy mecz rozegrano 31 sierpnia 2008, natomiast ostatni – 31 maja 2009.
Mistrzostwo Hiszpanii zdobył FC Barcelona, dla którego był to 19. tytuł w historii.  Tytułu mistrzowskiego bronił Real Madryt. Do Segunda División spadły Real Betis, CD Numancia oraz Recreativo Huelva.

Po podpisaniu umowy sponsorskiej z bankiem BBVA nazwa Primera División zmieniła się na Liga BBVA.

Drużyny

Tabela 

||rowspan=6 style="background-color:white;"|

|

||rowspan=4 style="background-color:white;"|

|

Wyniki

Stadiony

Najlepsi strzelcy 

 źródło: Marca

Polacy w Primera División 
Jerzy Dudek – Real Madryt

Bibliografia 
 Oficjalna strona Ligi
 marca.com

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
2008 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
2008 w Hiszpanii
2009 w Hiszpanii